Land’s End Plantation ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Land’s End Plantation (Arkansas)
 Land’s End Plantation (Louisiana)

Siehe auch:
 Land’s End